Holt steht für:
 Holt (Familienname), Familienname
 (4435) Holt, nach Henry E. Holt benannter Asteroid
 Holt Manufacturing Company, US-amerikanisches Fahrzeugbauunternehmen
 Holt Gas-Electric Tank, historisches Panzerfahrzeug
 Nat Holt Productions, US-amerikanische Filmproduktionsgesellschaft

Orte
 Holt (Schleswig), Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein,
 Holt (Mönchengladbach), Stadtteil im Mönchengladbacher Stadtbezirk West in Nordrhein-Westfalen
 ein Ortsteil der Stadt Bad Bentheim im Landkreis Grafschaft Bentheim in Niedersachsen
 ein Ortsteil der Stadt Kierspe im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Holt (Straelen), Ortsteil der Stadt Straelen im Kreis Kleve in Nordrhein-Westfalen

 Holt (Warexham), Ort in Großbritannien
 Holt (Norfolk), Ort in Großbritannien
 Holt (Wiltshire), Ort in Großbritannien
 Holt (Island), Ort in Island 
 Holt (Norwegen), Ort in Norwegen 
 Holt (Rumänien), Ort in Rumänien

 Holt (Alabama), Ort in den Vereinigten Staaten
 Holt (Florida), Ort in den Vereinigten Staaten
 Holt (Breckinridge County, Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Holt (Lawrence County, Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Holt (Muhlenberg County, Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Holt (Michigan), Ort in den Vereinigten Staaten
 Holt (Minnesota), Ort in den Vereinigten Staaten
 Holt (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 Holt (Wisconsin), Ort im Marathon County, Vereinigte Staaten

 Holt Farm, historische Farm in Andover, Massachusetts
 Holt-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktis
 Holt Inlet, Bucht der Anvers-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Holt-Nunatak, Nunatak im Grahamland, Antarktis
 Holt Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktis
 Holt Point, Landspitze im Wilkesland, Antarktis
 Mount Holt, Berg auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis

Siehe auch:
 Die Abenteuer des Werner Holt
 Holt Township
 Holte
 Holth
 Hold
 Holdt
 -holt